Horrix ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrikus Matheus Horrix (1845–1923), niederländischer Genremaler und Möbeldesigner
 Hermann Horrix (1859–1930), deutscher Sonderpädagoge und Heilpädagoge